Abd-ar-Raüf forma part del nom de molts personatges:

 Abd al-Rauf Fitrat, polític del Turquestan
 Abd-ar-Raüf as-Sinkilí, sufí de Sumatra
 Muhàmmad Abd-ar-Raüf Qudwa al-Hussayní, més conegut com a Iàssir Arafat, polític palestí.

Notes